El nombre Estadio Victoria puede referirse específicamente a:

El Estadio Victoria en Gibraltar un territorio dependiente del 
El Estadio Victoria en Aguascalientes, 
El Estadio Victoria de Girón en Matanzas,